Tumbleweeds (1925), een Amerikaanse film uit 1925 van  King Baggot
Tumbleweeds (1999), een Amerikaanse film uit 1999 van Gavin O'Connor
The Tumbleweeds, een Nederlandse country & western-formatie uit het midden van de jaren 70